Hasenklinge und Hasenklingen – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname in Baden-Württemberg:

 Hasenklinge (Dachbach), Ursprungsklinge eines rechten Zuflusses des Dachbachs (zur Lein, zum Neckar) bei Ottilienhöfe, Stadtteil Niederhofen, Schwaigern, Landkreis Heilbronn
 Hasenklinge, Untertalklinge des Hasenklingenbach (Hetzlesbach), linker Zufluss des Hetzlesbachs nahe Heimhausen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hasenklinge, oberster Talabschnitt des Ilvesbachs vor Hammerau, Stadtteil Weiler, Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Hasenklinge (Kirnbach), linke Seitenklinge des Kirnbachs (zur Rems) vor Waldhausen, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hasenklinge (Kocher), rechtes Waldbachtal zum Kocher gegenüber Wengen, Ortsteil Laufen am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hasenklinge (Lützelbach), rechtes Seitental des Lützelbachs (zur Rems) bei Zimmern, Stadtteil Hussenhofen, Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis

Ort:
 Hasenklinge (Mulfingen), Aussiedlerhofgruppe auf der Teilortgemarkung Jagstberg von Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hasenklingenbach